In dieser Liste werden Orten im aktuellen oder historischen sorbischen Siedlungsgebiet die ursprünglichen niedersorbischen und die heute überwiegend gebrauchten deutschen Bezeichnungen zugeordnet.

Ortsnamen

Sorbische Namen von Gewässern in Sachsen und Brandenburg

Siehe auch 
 Deutsch-obersorbische Ortsnamensliste
 Liste der abgebrochenen Orte im Lausitzer Kohlerevier

Weblinks 
 Niedersorbisches Ortsnamenportal auf dolnoserbski.de (deutsch, niedersorbisch)

Einzelnachweise 

Sorbisch
Sorbische Sprache